Ravnets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Равнец) :
Ravnets, village bulgare de l'obchtina de Bourgas, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Ravnets, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch.